Die Rallye Dakar 2010 (Argentina-Chile) war die 32. Veranstaltung der Rallye Dakar, jedoch erst die 31. Rallye Dakar, die auch tatsächlich ausgetragen wurde. Die Rallye startete am 2. Januar 2010 in Buenos Aires und endete am 17. Januar 2010 dort auch wieder. Auf der ersten Etappe kam es zu einem schweren Unfall, bei dem eine 28-jährige Zuschauerin getötet wurde.

Überblick 
360 Teams starteten die Rallye, davon 151 mit Motorrädern, 25 mit Quads, 132 mit Automobilen und 52 mit Trucks.

Route

Ergebnisse

Endstand 
Motorräder

Quads

Autos

Trucks

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Motorsportveranstaltung 2010
Motorsportwettbewerb in Chile
Motorsportwettbewerb in Argentinien
Sport (Buenos Aires)